św. Maur – męczennik rzymski z czasów Numeriana
 św. Maur – biskup Parenzo
 św. Maur – męczennik z Reims
 św. Maur (zm. ok. 550) – opat z Bodon (Val-Benoît , Liège)
 św. Maur (512-584) – pierwszy uczeń św. Benedykta
 św. Maur (zm. ok. 946) – biskup Ceseny
 św. Maur (zm. ok. 1070) – biskup Pięciu Kościołów w Peczu (węg. Pécs)
 św. Maur – eremita z Huy